Luc (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Luc (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Luc (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Luc (Var) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 L.U.C., właściwie Łukasz Rostkowski, raper